Valea Merilor ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Merilor (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Valea Merilor (Olt), Dorf im Kreis Olt